Cinema:
 Salt of the Earth, pel·lícula de 1954, estatunidenca, guionitzada per Michael Wilson, dirigida per Herbert J. Biberman i produïda per Paul Jarrico.
 The Salt of the Earth, pel·lícula documental de 2014, franco-brasilera, dirigida per Wim Wenders i Juliano Ribeiro Salgado.